Мулло Абдул Каххор (1884—1924) — полевой командир басмачей, гиждуванский религиозный деятель, который впервые служил во дворце Амира Алимхана. По просьбе эмира он вернулся в Западную Бухару в 1920—1921 годах и сформировал группы моджахедов. Мулла Абдул Каххор организовал под своим контролем более 20 групп лидеров. Лидер в основном увеличил свою работу в Гиждуване, Нуроте, Хатирчи и Вобкенте. Его братья Метин и Астон также были великими лидерами. Абдул Каххор убивает семь офицеров, посланных его патриотическим патриотом Заки Валиди, чтобы помочь ему. Весной 1922 года Абдул Каххор разгромил красные войска в Гиждуване и Кармане и разграбил 2000 винтовок. Он напал на Бухару, занял 8 ворот города и сражался с красными силами в течение 12 часов у святилища Бахауддина Накшбанди. В то время у него было 25 000 солдат. Бухара также подверглась нападению со стороны лидера Джаббор. Абдул Каххор атаковал железнодорожную станцию Каган, но тысячи красных солдат были атакованы крупными военными машинами из Самарканда для разгрома моджахедов. В результате моджахеды отступают и бегут в Гиждуван. Это место вскоре заняли красные. После этой битвы Абдул Каххор не предпримет еще одну серьезную атаку. Красные заняли Нурата, штаб-квартиру Абдул Кахара — моджахедов в 1923 году. После смерти братьев он сбежал в пустыню и погиб в конце 1924 года в битвах в Кызылкуме. Основной целью Абдула Каххора было вернуть Амира на престол, и он также ненавидел джадидов.

Примечания 

Курбаши